Droz ist der Familienname folgender Personen:

 Amédor Humbert-Droz (1798–1865), Schweizer Politiker
 Amélie Humbert-Droz (1851–1936), Schweizer Sekretärin, Redaktorin und Feministin
 Eugénie Droz (1893–1976), Schweizer Verlegerin
 François-Xavier-Joseph Droz (1773–1850), französischer Historiker und Philosoph
 Gustave Droz (1832–1895), französischer Schriftsteller und Maler
 Henri-Louis Jaquet-Droz (1752–1791), Schweizer Uhrmacher, Sohn von Pierre Jaquet-Droz
 Jacques Droz (1909–1998), französischer Historiker
 Jean-Pierre Droz (1746–1823), Schweizer Medailleur
 Jenny Humbert-Droz (1892–2000), Schweizer Politikerin und Frauenrechtlerin
 Jules Humbert-Droz (1891–1971), Schweizer Pastor, Journalist und Kommunist
 Marie Humbert-Droz (1819–1888), Schweizer Erzieherin, Redaktorin und Feministin
 Numa Droz (1844–1899), Schweizer Politiker (FDP)
 Pierre Jaquet-Droz (1721–1790), Schweizer Uhrmacher
 Raymond Droz (1934–2000), Schweizer Jazzmusiker
 Raynald Droz (* 1965), Schweizer Soldat
 Rémy Droz (* 1940), Schweizer Psychologe
 Rudolf Droz (1888–1946), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Dros